Museo russo  – museo di San Pietroburgo
 Museo etnografico russo  – museo di San Pietroburgo
 Museo tedesco-russo Berlino Karlshorst  – museo di Berlino